Сарышокы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сарышокы — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сарышокы — село в Баянаульском районе Павлодарской области.